Кубок європейських чемпіонів 1983–1984 — 29-й сезон Кубка європейських чемпіонів УЄФА, головного європейського клубного турніру.

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Джерела 
 www.rsssf.com

Посилання 
 огляд турніру  
 КЄЧ 1983–1984 на офіційному сайті УЄФА  

Сезони Кубка європейських чемпіонів
1983 у футболі
1984 у футболі